Ever – perfumy firmy Coty
 EVER – singel Gackta
 EVER Power Systems – polski producent systemów zasilania awaryjnego
 EVER – skrót używany przez European Association for Vision and Eye Research (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Widzeniem i Okiem)